Мистер Олимпия 1984 — одно из самых значимых международных соревнований по культуризму, прошедшее под эгидой Международной федерации бодибилдинга () Нью-Йорк, США. Это были двадцатый по счету турнир мистер Олимпия. 25-летний Ли Хейни завоевал свой первый титул «Мистер Олимпия». Второе место занят египтянин Мохаммед Маккави, третье немец Юсуп Уилкош. Призовой фонд турнира составил 86 000 долларов. За первое - 50 тыс., за второе и третье 20 и 10 тыс. соответственно.

Таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Mr. Olympia 
 История Mr. Olympia 

Турниры Мистер Олимпия